Miejscowości w USA:
 Bryant – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Bryant – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Bryant – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Bryant – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Bryant – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish

Gminy w USA:
 Bryant (ang. Bryant Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Bryant (ang. Bryant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Graham
 Bryant (ang. Bryant Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Bryant (ang. Bryant Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan
 Bryant (ang. Bryant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Bryant (ang. Bryant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Bryant (ang. Bryant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts